Notoacmea paleacea är en snäckart som först beskrevs av Gould 1853.  Notoacmea paleacea ingår i släktet Notoacmea och familjen Acmaeidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
paleacea